Майкл Кент Бенсон (; родился 27 декабря 1954, Нью-Касл, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Индианском университете в Блумингтоне, в 1977 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Милуоки Бакс». Позже выступал за команды «Детройт Пистонс», «Юта Джаз», «Кливленд Кавальерс» и «Висмара Канту». Всего в НБА провёл 11 сезонов. В 1976 году Бенсон стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), признавался самым выдающимся игроком этого баскетбольного турнира, а также — баскетболистом года среди студентов по версии Helms Foundation. В 1982 году стал лауреатом приза имени Джеймса Уолтера Кеннеди. Два раза подряд включался в 1-ю всеамериканскую сборную NCAA (1976—1977). Всего за карьеру в НБА сыграл 680 игр, в которых набрал 6168 очков (в среднем 9,1 за игру), сделал 3881 подбор, 1203 передачи, 605 перехватов и 586 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Канту»